Ascelino – variante del nome proprio di persona maschile Ezzelino
Ascelino da Cremona – frate domenicano del XII secolo
Ascelino di Laon – vescovo e poeta francese
Ascelino di Rochester – vescovo inglese del XII secolo